Арсенид нонаэннеаконтартути — неорганическое соединение
ртути и мышьяка
с формулой HgAs,
кристаллы.

Получение 
 Кристаллизация ртути в присутствии малых количеств мышьяка:

Физические свойства 
Арсенид нонаэннеаконтартути образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P m2,
параметры ячейки a = 0,454 нм, c = 0,774 нм
.

Примечания

Литература 
 

Соли ртути
ртути